Prawo Milo Murphy’ego (, dawniej jako , od 2016) – amerykański-brytyjski serial animowany stworzony przez Dana Povenmire'a i Jeffa „Swampy'ego” Marsha, twórców Fineasza i Ferba. Wyprodukowany przez wytwórnię Disney Television Animation. Opowiada o tytułowym bohaterze Milo Murphym, który jest potomkiem i imiennikiem Edwarda A. Murphy'ego Jr. oraz uosobieniem prawa Murphy’ego – jeśli coś może pójść źle, pójdzie źle.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 3 października 2016 na amerykańskim Disney XD. W Polsce serial zadebiutował 27 marca 2017 na antenie Disney XD.

Dnia 28 lutego 2017 ogłoszono, że powstanie drugi sezon serialu, którego premiera nastąpiła w 2019 na antenie Disney Channel.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie Milo Murphy'ego, potomka oraz imiennika Edwarda Murphy'ego - twórcy prawa, które stwierdza, że wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle. Uzbrojony w wiedzę, plecak i dwójkę przyjaciół: Melissę i Zacka, Milo jest przygotowany na każdą ewentualność. Razem z przyjaciółmi dowiadują się, że nie należy się przejmować niektórymi rzeczami, bo wszystko można pokonać z pozytywnym nastawieniem.

Postacie 
 Milo Murphy – główny bohater kreskówki, który jest potomkiem oraz imiennikiem Edwarda Murphy'ego. Jest optymistyczny i entuzjastyczny, a także przygotowany na każdą ewentualność. Ma dwóch przyjaciół – Melissę i Zacka.
 Melissa Chase – najlepsza przyjaciółka Milo. Jest wybitną uczennicą.
 Zack Underwood – nowy dzieciak w mieście Swamp oraz najlepszy przyjaciel Milo i Melissy. Ma klaustrofobię, jest tzw. "klaustrounikaczem".
 Diogee - pies Milo

 więcej informacji na angielskiej Wikipedii

Obsada 
 "Weird Al" Yankovic – Milo Murphy
 Sabrina Carpenter – Melissa Chase
 Mekai Curtis – Zack Underwood
 Christian Slater – Elliot Decker
 Vanessa Williams – Eileen Underwood
 Sarah Chalke – pani Murawski
 Jemaine Clement – Orton Mahlson
 Mackenzie Phillips – Elizabeth Milder
 Chrissie Fit – Amanda Lopez
 Ming-Na Wen – Savannah
 Brett Dalton – Brick
 Vincent Martella – Bradley Nicholson
 Diedrich Bader – Martin Murphy
 Pamela Adlon – Brigette Murphy
 Kate Micucci – Sara Murphy
 Dee Bradley Baker – Diogee
 Greg Cipes – Mort Schaeffer
 Sophie Winkleman – małpa czasu
 Michael Culross – Kyle Drako
 Kevin Michael Richardson – Nolan Mitchell
 Dan Povenmire – Vinnie Dakota
 Jeff "Swampy" Marsh – Balthazar Cavendish
 Alyson Stoner – Kris
 Mitchel Musso – Wally
 Laraine Newman – pani White

Wersja polska

Spis odcinków

Przypisy

Zobacz też 
 Fineasz i Ferb - siostrzana kreskówka do Prawo Milo Murphy’ego

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney XD
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya